299 км, 299-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 299 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 554819.
 299 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Сумская область, Украина). Код 327356.
 299 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 713416.